Szolnok (ungarisch Szolnoki járás) ist ein Kreis im Westen des zentralungarischen Komitats Jász-Nagykun-Szolnok. Er grenzt im Norden an den Kreis Jászapáti, im Nordosten an den Kreis Kunhegyes, im Osten an den Kreis Törökszentmiklós, im Südosten in einem kleinen Stück (~ 3,8 km) an den Kreis Mezőtúr und im Süden an den Kreis Kunszentmárton. Im Westen bildet das Komitat Pest die Komitatsgrenze, im Südwesten in einem kleinen Stück (~ 4 km) das Komitat Bács-Kiskun.

Geschichte 
Der Kreis ging im Zuge der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 als Nachfolger aus dem gleichnamigen Kleingebiets (ungarisch Szolnoki kistérség) unverändert mit allen 18 Gemeinden hervor.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Szolnok hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 6.464 Einwohnern auf einer Fläche von 50,80 Quadratkilometern. Ohne die Kreisstadt verringern sich diese Durchschnittswerte auf 2.590 Ew. bzw. 42,78 km². Mit seiner Fläche, der Bevölkerungszahl und der Bevölkerungsdichte steht der Kreis an erster Stelle im Komitat.
Der Verwaltungssitz befindet sich in der größten Stadt, Szolnok, im Zentrum des Kreises gelegen. Die Stadt ist Sitz des Komitats und besitzt zugleich auch Komitatsrechte (ungarisch Megyei jogú város).

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 



Szolnok
Komitat Jász-Nagykun-Szolnok